La Superliga 2009-2010 si è svolta dal 17 ottobre 2009 all'11 maggio 2010: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la seconda volta allo Zareč'e Odincovo.

Regolamento 
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime otto si appresteranno a disputare i play-off, mentre le ultime quattro si sfideranno nei play-out per ottenere la salvezza.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Risultati

Play-off

Tabella

Risultati

Play-out

Risultati

Classifica

Verdetti

Statistiche

NB: Non sono disponibili i dati relativi ai play-out

Collegamenti esterni

 2009-2010
Pallavolo nel 2009
Pallavolo nel 2010